SID o Sid puede hacer referencia a:
 Standard Instrumental Departure, un procedimiento de vuelo en los aeropuertos.
 MOS Technology SID, un chip de sonido.
 Sid, grupo japonés de visual kei.
 SID, código IATA del Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde.
 La unidad de investigación científica del Departamento de Policía de Los Ángeles.